Бе́нсон () — англійське прізвище, походить від слів  («син Бена», де Бен — скорочення від імен Бенджамін, Бенедикт, Беннетт).

 Амброзіус Бенсон (;  бл.1495—1550) — південнонідерландський художник першої половини 16 ст.
 Брінн Бенсон (;  1984) — американська порноакторка албанського походження.
 Вільям Шепард Бенсон (; 1855—1932) — американський воєначальник, адмірал Військово-морських США (1939), 1-й керівник військово-морськими операціями (1915—1919) американського флоту.
 Дженні Бенсон (;  1978) — американська футболістка.
 Джоді Бенсон (;  1961) — американська співачка і актриса
 Джордж Бенсон (;  1943) — американський музикант, десятикратний лауреат премії «Ґреммі».
 Едвард Фредерік Бенсон (; 1867—1940) — англійський романіст, автор спогадів та біографій.
 Ел Бенсон (, справжнє ім'я А́ртур Лі́нер, ; 1908—1978) — американський радіо ді-джей, музичний продюсер.
 Ембер Бенсон (;  1977) — американська акторка, режисер і сценарист.
 Ешлі Бенсон (;  1989) — американська кіноактриса.
 Кент Бенсон (;  1954) — американський баскетболіст, центровий.
 Кетрін Брюер Бенсон (; 1822—1908) — перша жінка, яка отримала вищу освіту та ступінь бакалавра у США.
 Нед Бенсон (;  1977) — американський режисер, сценарист і продюсер.
 Овусу Бенсон (;  1977) — ганський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Роберт Г'ю Бенсон (; 1867—1914) — англійський письменник, автор теологічних трактатів.
 Роджер Бенсон (;  1983) — британський палеобіолог.
 Френк Бенсон (; 1862—1951) — американський художник-імпресіоніст і педагог.

Примітки 

Англійські прізвища